Claudio Bertieri – critico cinematografico, pubblicitario e critico di fumetti italiano
 Giuseppe Bertieri – vescovo cattolico italiano
 Raffaello Bertieri – editore, designer e tipografo italiano